Тенехапа има више значења:

 Општина Тенехапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тенехапа (Тенехапа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тенехапа (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенехапа (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику